Westsiedlung steht für
Westsiedlung Waren, Mecklenburg-Vorpommern
Westsiedlung (Grænlendingar), Grönland
Siehe auch:
Westdorf
Westvororte
Weststadt